Poggenburg – niemiecka nazwa wsi Żabikowo w latach 1939–1945
 Johannes Poggenburg – biskup Münsteru

Zobacz też: Roggenburg